Gerione – mostruoso gigante dai tre corpi della mitologia greca
 Gerione – mostro demoniaco descritto da Dante nella Divina commedia
 Gerione – nell'araldica, figura chimerica dai tre volti umani
 Gerione – uno dei nomi con cui è nota l'antica città di Geronio
 Geryon Montes – formazione geologica marziana